Frédéric I, duc de Wurtemberg au ,
 Frédéric I, roi de Wurtemberg au .